Grand Central peut désigner :

Cinéma
 le film Grand Central (2013) de Rebecca Zlotowski avec Léa Seydoux et Tahar Rahim, tourné à la centrale nucléaire de Cruas et à la centrale nucléaire de Zwentendorf (Autriche).

Musique
 le titre Grand Central sur l'album Une enfant du siècle  de la chanteuse Alizée en 2010.

Chemin de fer
 la Compagnie du chemin de fer Grand-Central de France,
 la Compagnie du Grand Central Belge, une ancienne compagnie ferroviaire créée en 1854, reprise par l'État en 1897,
 Grand Central Railway, une compagnie ferroviaire au Royaume-Uni,
 le Grand Central Terminal, une gare new yorkaise.

Autres
 le Grand Central Creative Campus, un projet immobilier de la Walt Disney Company,
 Grand Central Dispatch, une technologie logicielle d’Apple pour le support des processeurs multicœurs.